Forever kan henvise til:

 Album
 Forever (Corea, Clake & White-album) – album med jazzgruppen Return to Forever: Chick Corea, Stanley Clarke og Lenny White
 Forever (Medina-album) – album af Medina
 Forever (Spice Girls-album) – album af Spice Girls

 Sange
 Forever (Alekseev-sang) – sang af Alekseev, Hviderusland i Eurovision Song Contest bidrag
 Forever (Drake-sang) – sang af Drake. Med på sangen er også Kanye West, Lil' Wayne og Eminem
 Forever (Thomas Helmig-sang) – sang af Thomas Helmig på albummet Say When
 Forever (The Loft-sang) – sang af The Loft fra 2004

 Andet
 Forever (film fra 1992) – gyser-thriller fra 1992 af Thomas Palmer Jr.
 Forever (tv-serie fra 2014) – amerikansk fantasy krimi drama tv-serie